Гендрикова — женская форма русской фамилии Гендриков.

Известные носители  Гендрикова, Анастасия Васильевна (1888—1918) — русская фрейлина императрицы Александры Фёдоровны.
 Гендрикова, Мария Симоновна (1723—1756; в замужестве Чоглокова, затем Глебова) — русская обер-гофмейстерина, статс-дама при дворе императрицы Елизаветы Петровны.
 Гендрикова, Прасковья Александровна (1802—1843; ур. Хилкова) — русская графиня, фрейлина двора, фаворитка великого князя Михаила Павловича.